

Села 
 Воскресенка — село, Херсонська область, Генічеський район, Іванівська селищна громада (до 2020 року — Іванівський район)
 Воскресенка — село, Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада (до 2020 року — Новотроїцький район )